Curiosimusca är ett släkte av tvåvingar. Curiosimusca ingår i familjen Aulacigastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Curiosimusca